Park Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Park Island (Maryland)
 Park Island (Charlevoix County, Michigan)
 Park Island (Oakland County, Michigan)
 Park Island (Montana)
 Park Island (South Carolina)